Gorzkowski ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Gorzkowski von Gorzkow (1778–1858), österreichischer Offizier
 Ludwik Gorzkowski, polnischer Revolutionär